Ракетные крейсера типа «Леги» — тип ракетных крейсеров ВМС США. До 1975 г. классифицировались как ракетные лидеры (Destroyer leader guided), в советской прессе именовались фрегатами. Всего построено 9 единиц: «Леги» (DLG-16 Leahy), «Гарри Е. Ярнелл» (DLG-17 Harry E. Yarnell), «Уорден» (DLG-18 Worden), «Дэйл» (DLG-19 Dale), «Ричмонд К. Тёрнер» (DLG-20 Richmond K. Turner), «Гридли» (DLG-21 Gridley), «Ингланд» (DLG-22 England), «Хэлси» (DLG-23 Halsey), «Ривс» (DLG-24 Reeves). Основным предназначением являлось ПВО авианосных соединений. Имели атомную версию — «Бейнбридж», построенный в единственном экземпляре.

Все корабли этого типа были отправлены на слом в 1993—1994 годах.

История создания 
Ракетные крейсера типа «Леги» были спроектированы как эскортные корабли для противовоздушной и противолодочной обороны авианосных, линейных и десантных групп. Кроме того, предполагалось, что эти корабли смогут наводить на воздушные цели палубные истребители-перехватчики. В конце 1950-х — начале 1960-х годов, с развитием реактивной авиации и появлением атомных подводных лодок возникла необходимость в переоснащении эскортных кораблей более эффективным ракетным вооружением. В начале новыми системами ЗУР и ПЛУР переоснащались артиллерийские крейсера 40-х — 50-х годов, затем начали строить специализированные ракетные корабли. Как правило, они были вооружены одним или двумя зенитными ракетными комплексами и противолодочным ракетным комплексом. Первоначально эти новые корабли классифицировались как ракетные лидеры эсминцев или ракетные фрегаты. В этом была своеобразная ирония судьбы. В те времена основами для классификации боевых кораблей были их водоизмещение и калибр артиллерийского вооружения. По водоизмещению новые корабли превышали обычные артиллерийские эсминцы, по мощи же чисто артиллерийского вооружения — значительно уступали им. Только в середине 70-х годов, когда артиллерийские корабли сошли с арены морских битв, классификация была пересмотрена, и 30 июня 1975 г. все корабли данного типа были переклассифицированы в ракетные крейсера.

Конструкция

Тактико-технические характеристики 
По данным на 1987 год.
 Водоизмещение
 стандартное — 5760 т;
 полное — 7800 т;
 Размеры — 162,5 × 16,8 × 7,6 м.
 Двигательная установка:
 4 бойлера;
 2 паровые турбины (85 000 л.с.);
 2 вала.
 Скорость — 33 узла;
 Дальность плавания — 9200 миль (20 уз.);
 Экипаж — 27 офицеров + 397 матросов и старшин;
 Штабные апартаменты — 6 офицеров + 18 матросов и старшин.

Вооружение 
По данным на 1987 год.
 2 × 20-мм Mk 15 Phalanx — зенитные артиллерийские установки;
 2 × ПУ Mk 141 (8 × RGM-84A Harpoon) — противокорабельные ракеты;
 2 × ПУ Mk 10 (80 × RIM-67B Standard SM-2 ER) — зенитные ракеты;
 1 × ПУ Mk 16 (8 × RUR-5A ASROC) — противолодочные ракеты;
 2 × ТА Mk 32 (6 × 324-мм Mk 46) — противолодочные торпеды;
 Площадка для противолодочного вертолёта SH-2F Seasprite.

Электронное оборудование 
По данным на 1987 год.
 1 × AN/SPS-48C — трёхкоординатный радар воздушного обзора;
 1 × AN/SPS-49 — двухкоординатный радар воздушного обзора;
 1 × AN/SPS-10F — двухкоординатный радар обзора поверхности;
 4 × Mk 76 + 4 × AN/SPG-55B — системы наведения ракет с радарами подсветки цели;
 1 × Mk 14 — система управления артиллерийским огнём;
 1 × Mk 114 + 1 × AN/SQQ-23B — система управления противолодочным оружием с внутрикорпусным сонаром;
 1 × NTDS — боевая информационно-управляющая система
 1 × OE-82 — система спутниковой связи;
 1 × AN/SRR-71 — приёмник спутниковой связи;
 1 × AN/WSC-3 — трансивер спутниковой связи;
 1 × AN/URN-20 TACAN — тактическая аэронавигационная система;
 4 × Mk 36 SRBOC — пусковые установки постановщика помех;
 1 × AN/SLQ-32(V)3 — система РЭБ.

Модернизации

Служба

Состав серии

Оценка проекта

Примечания

Литература 
 Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1910—2005. — Минск, Харвест, 2007.
 Conway all the world’s fighting ship/ 1946—1995. — Annapolis, Maryland, 1996.

Ракетные крейсера по проектам
Ракетные крейсера США
Ракетные крейсера типа «Леги»